Vilhelm II kan syfta på:

 Vilhelm II av England, kung av England från 1087
 Vilhelm II av Holland, greve av Holland och Zeeland från 1234
 Vilhelm II av Bayern, hertig av Bayern från 1404
 Vilhelm II av Oranien, ståthållare av Nederländerna från 1647
 Vilhelm II av Skottland, kung av England, Skottland och Irland från 1689 
 Vilhelm II av Preussen, kung av Preussen och kurfurste av Brandenburg från 1786
 Vilhelm II av Hessen, kurfurste av Hessen-Kassel från 1821
 Vilhelm II av Nederländerna, kung av Nederländerna och storhertig av Luxemburg från 1840
 Vilhelm II av Württemberg, kung av Württemberg från 1891 till 1918
 Vilhelm II av Tyskland, tysk kejsare och kung av Preussen från 1888 till 1918
 Vilhelm II av Achaea, Furste i Furstendömet Achaea 1246 till sin död 1278.

Regentnamn

eo:Vilhelmo (regantoj)#Vilhelmo la 2-a